Razavet ist der Familienname folgender Personen:

 Isabella Razavet (geb. vor 1991), französische Kamerafrau
 Paul Razavet (1882–nach 1932), französischer Opernsänger (Tenor) und Gesangspädagoge